Мильс-бай-Имст () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Имст. . Официальный код  —  70 210.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Гебхард Мозер (местный блок) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 9 мест.

 местный список: 4 места.
 местный список: 3 места.
 местный список: 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Тироля